Waldrich ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Waldrich von Passau († 804), von 777 bis 804 Bischof von Passau
 Hans-Peter Waldrich (* 1944), deutscher Pädagoge, Politikwissenschaftler und Publizist
 Heinrich Adolf Waldrich (sen.) († 1879), deutscher Unternehmer
 Heinrich Adolf Waldrich (jun.) deutscher Unternehmer. Sohn von Heinrich Adolf Waldrich (sen.) und Vater von Oskar Waldrich
 Oskar Waldrich (1880–1967), deutscher Unternehmer
 Otto Waldrich (1923–2017), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Waldrich Coburg, Werkzeugmaschinenfabrik WALDRICH COBURG GmbH
 WaldrichSiegen, WaldrichSiegen Werkzeugmaschinen GmbH
 Villa Waldrich, ein 1879 im Stil der Neorenaissance erbautes Haus in der Stadt Siegen
 Waltrich